Anna Loewenhardt 1843-1881) militante et soldate polonaise ;
Erich Löwenhardt (1897-1918), un pilote de chasse allemand ;
 Tess Löwenhardt (1983-) une réalisatrice et scénariste néerlandaise.